Дробнићи могу да буду:

 Дробнићи (Рогатица), насеље у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Дробнићи (Будва), насеље у општини Будва, Република Црна Гора